Horváth Győző (1867–1944) kalocsai segédpüspök
 Horváth Győző (?) televíziós műsorvezető
 Horváth Győző (?) labdarúgó